Nella famiglia Da Montefeltro ci furono vari esponenti con il nome Bonconte (o Buonconte).

Bonconte I da Montefeltro (*1165, † 1242) primo Conte di Urbino
Bonconte da Montefeltro (1250? – 1289), condottiero di parte ghibellina, quarto figlio di Guido da Montefeltro